Angustia o Angustias puede referirse a:

 Angustia, estado afectivo.
 Angustia (1986), película de Bigas Luna.
 Angustias (2008-...), serie de Internet.
 Angustias, nombre propio.
 Virgen de las Angustias, advocación mariana.